Unione Sportiva Aurora Desio – Squadra calcistica di Desio (MB) 
 Pallacanestro Aurora Desio –  Squadra cestistica di Desio (MB)